Bujalski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bujalski (* 1977), US-amerikanischer Filmregisseur
 Witalij Bujalski (* 1993), ukrainischer Fußballspieler